Erdinger má několik významů:
 Erdinger – značka německého piva
 Miroslav Erdinger – český kazatel ČCE a konzultant v oblasti sociální práce